Rudawa (rivier)
Rudawa (Klein-Polen), dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen
Rudawa (Opole), dorp in het Poolse woiwodschap Opole